Мария Анна Баварска () може да се отнася за:

 Мария Анна Баварска (1551-1608) съпруга на Карл II от Вътрешна Австрия-Щирия
 Мария Анна Баварска (1574–1616), съпруга на император Фердинанд II
 Мария Анна Виктория Баварска (1660-1690), съпруга на великия дофин Луи от Франция
 Мария Анна Баварска (1696–1750), монахиня, дъщеря на Максимилиан II от Бавария
 Мария Анна Баварска (1734–1776), дъщеря на император Карл VII, съпруга на маркграф Лудвиг Георг от Баден-Баден
 Мария Анна Леополдина Баварска (1805–1877), чрез женитба кралица на Саксония